Эми́ль Вике́нтьевич Змачи́нский (, с. Подзерное, Минский уезд, Минская губерния — 15 марта 1945, Решёты, Красноярский край, СССР) — российский, советский химик, создатель и первый зав. кафедрой фармпрепаратов (1925–1928), зав. кафедрой органической химии Пермского университета (1926–1927), зав. кафедрой общей и неорганической химии (1928–1937), создатель и первый декан химического факультета (1931, 1934–1936) Белорусского университета . 

Разработчик способов получения ихтиола из горючих сланцев, способа комбинированной переработки торфа и фосфорита для получения фосфорных удобрений, спирта, дрожжей. Предложил новый вариант периодической системы элементов.

Биография 

Окончил Минскую гимназию (1904), химическое отделение физико-математического факультета Юрьевского университета (1914), Высшие педагогические курсы по отделению физики, математики и космографии в Юрьеве (1915).

Защитил диссертацию на тему "О линейной скорости кристаллизации эфиров бензол-орто-карбоновой кислоты, кандидат химических наук (1915).

В 1915 году начал работать в качестве химика Военно-промышленного комитета (Москва), в Высшем техническом училище в лаборатории профессора А. Е. Чичибабина. В 1916/1917 учебном году занимался строительством и заведованием хлорциановым отделением и производством цинкового купороса на опытном заводе Военно-химического комитета в Ленинграде.

С 1915 года преподавал химию в Саратовском государственном сельхозинституте (с перерывом в 1916–1917 годах, когда работал в Петрограде).

В 1925–1928 — создатель, первый зав. кафедрой, профессор кафедры технологии фармацевтических препаратов химико-фармацевтического отделения медицинского факультета Пермского университета; одновременно — зав. кафедрой органической химии (1926–1927) университета . Уволился из  Пермского университета 15 октября 1928 года в связи с переводом в Белорусский университет. Одной из причин отъезда из Перми стало обострение туберкулёзного процесса в не подходящем для его здоровья уральском климате.

В Белорусском университете возглавил кафедру общей и неорганической химии (1928–1937). Явился создателем и первым деканом химического факультета университета (1931, затем его сменил известный химик Н. А. Прилежаев); позже ещё раз был деканом химического факультета (1934–1936).

8 апреля 1938 года арестован по ложному доносу УНКВД по Саратовской области, осуждён 17 сентября 1939 года ОС НКВД СССР по обвинению в шпионско-диверсионной деятельности (приговор: 5 лет).  24 мая 1957 года посмертно реабилитирован военным трибуналом Приволжского военного округа.

Научно-организационная деятельность 
В 1917–1918 годах был артиллерийским приемщиком и консультантом Главного артиллерийского управления, занимался проектированием и постройкой завода цианистого калия в г. Саратове. В 1918–1919 годах заведовал химическим отделом ГСНХ, участвовал в строительстве спиртоперегонных отделений на саратовских дрожжевых заводах. В 1920–1921 годах — член производственно-технической комиссии при Саратовском ГСНХ, в 1921–1922 годах — зав. Губхимпромом ГСНХ и директор-распорядитель основанного им треста "Объединение химзаводов", занимался восстановлением бездействующих химзаводов, строительством сланцеперегонного завода и производством ихтиола в Саратове. В 1923–1924 годах — член Саратовской губернской плановой комиссии.

В 1917 году Э. В. Змачинский сделал два изобретения: 1) получение бромистого циана и 2) получение бром- и подорганических соединений.

В 1919–1920 годах редактировал журнал "Народное хозяйство Нижнего Поволжья".

Большую организационную работу провел в Перми. Работая в Пермском университете, он создал и возглавил кафедру технологии фармпрепаратов, занимался строительством и оборудованием химико-фармацевтического завода, расположенного в Алафузовском корпусе, руководил руководил научно-исследовательской работой в лаборатории технологии фармацевтических препаратов. Это было отмечено правлением Пермского университета (1928).

За время работы в Пермском университете им опубликованы работы: "Состояние и перспективы развития химико-фармацевтической промышленности на Урале" (Хозяйство Урала. 1926. № 13–14), "Пути развития и задачи технологии фармацевтических препаратов" (Вестник фармации. 1926. № 2).. Всего к этому моменту им было опубликовано 12 научно-технических работ. В отзыве о его работах профессоров ПГУ Д. Алексеева, Н. Кромера, А. Генкеля отмечалось как достоинство, связь научных разработок с производственной деятельностью.

В Белорусском университете стал организатором химического факультета университета и его первым деканом (1931).

В период работы в Белорусском университете разработал способы получения ихтиола из горючих сланцев, проекты ряда опытно-промышленных производств. Начал широкое исследование белорусских торфов, создал и возглавил лабораторию торфа (1934), преобразованную в лабораторию по изучению химического сырья БССР. Разработал новый способ комбинированной переработки торфа и фосфорита для получения фосфорных удобрений, спирта, дрожжей. Предложил новый способ бромирования и иодирования органических соединений. Провёл ряд исследований, относящихся к катализу, электрохимии.

Разработал новый вариант периодической системы элементов.

Автор ряда теоретических работ, посвященных проблемам использования природного сырья, развитию химической промышленности.

Разное 
В совершенстве знал несколько иностранных языков.

Проводил большую общественную работу, часто выступал с лекциями перед населением.

Примечания

Источники и ссылки 
 Довоенные годы // Химический факультет Белорусского университета.
 Змачинский Эмиль Викентьевич (2/14.03.1889—1945 гг.) // Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт.
 Данные о репрессиях профессоров. Змачинский Эмиль Викентьевич, 1889 г.р. Арх. уголовное дело #ОФ-11472. // Социальная история отечественной науки. Институт истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова РАН.
 Змачинский Эмиль Викентьевич // Книга памяти Саратовской области.
 Змачинский Эмиль Викентьевич // Профессора Пермского государственного университета: (1916–2001) / Гл. ред.: В. В. Маланин. Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 2001. 419 с. С. 76–77.
 О кафедре органической химии // Пермский государственный национальный исследовательский университет.
 Ошуркова Р. А. Змачинский Эмиль Викентьевич // Костицын В. И. Пермский университет в 2004 году: юбилейные и памятные даты ученых и Героев Советского Союза. Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 2004. 143 с. С. 17–19.
 Рогожников С. И. Э. В. Змачинский — профессор Пермского университета, заведующий кафедрой органической химии (1926–1927) // Рогожников С. И. Химический факультет Пермского университета. История возникновения и становления. Пермь: ПГНИУ, 2016. 476 с. С. 157–159.
 Рыбакова М. Н. История кафедры органической химии (1918–2011) // Вестник Пермского университета. Серия «Химия». 2011. Вып. 4(4). С. 4–11.

Химики России
Выпускники Тартуского университета
Преподаватели Саратовского государственного аграрного университета
Преподаватели Пермского государственного университета
Преподаватели педагогического факультета Пермского государственного университета
Преподаватели медицинского факультета Пермского государственного университета
Преподаватели Белорусского государственного университета
Деканы химического факультета Белорусского государственного университета
Химики, репрессированные в СССР
Посмертно реабилитированные в СССР